Констанция Венгерская

 Констанция Венгерская (1180—1240) — венгерская принцесса из династии Арпадов, дочь короля Венгрии Белы III и Агнессы Антиохийской, супруга короля Чехии Оттокара I Пржемысла.
 Констанция Венгерская (1237—1288/1302) — венгерская принцесса из династии Арпадов, дочь короля Венгрии Белы IV и Марии Ласкарины Никейской, княгиня Галицко-Волынская (1246—1288/1302). Супруга Льва Даниловича, князя Галицко-Волынского.